

Communes françaises 
Moissac est le nom de différentes communes françaises : 
 Moissac, dans le département de Tarn-et-Garonne ;
 Moissac-Bellevue, dans le département du Var ;
 Moissac-Vallée-Française, dans le département de la Lozère ;
 Neussargues-Moissac, située dans le département du Cantal.
 Moissac, ancien nom de Neussargues-Moissac.

Voir aussi 
 Abbaye Saint-Pierre de Moissac dans la commune de Tarn-et-Garonne ;
 Chasselas de Moissac, un raisin d'appellation d'origine contrôlée dont le nom vient de l'abbaye éponyme ;
 Maison des enfants de Moissac dans la commune de Tarn-et-Garonne ;
 Gare de Moissac dans la commune de Tarn-et-Garonne.